Toto je seznam měst v Malawi.

Zdaleka největší aglomerací v Malawi je Lilongwe, kde 1. ledna 2005 žilo 1 631 459 obyvatel, což představuje asi 15% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 20. září 1977, 1. září 1987 a 1. září 1998, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 National Statistical Office of Malawi
 World Gazetteer - počty obyvatel malawiských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel malawiských měst v historii

 
Malawi
města